Ерогин  — русская фамилия.

Известные носители 
 Ерогин, Лев Михайлович (1884—1941) — российский генерал-майор, эмигрант первой волны.
 Ерогин, Михаил Михайлович (1862 — ?) — депутат Государственной думы I созыва от Гродненской губернии.